MT, Mt e mt podem significar:

MT
 código ISO 3166-2 do estado brasileiro de Mato Grosso
 código ISO 3166-2 do estado americano de Montana
 código ISO 3166-1 de Malta
 sigla nacional do Metical, moeda de Moçambique
Mt
 símbolo químico do elemento químico meitnério
 abreviatura do Evangelho de Mateus
mt
 código ISO 639 da língua maltesa
 Mitocôndria (p. ex. mtDNA)
Meditação transcendental
Desambiguação